Chris Smith (ur. 1951) – brytyjski polityk
 Chris Smith (ur. 1953) – amerykański polityk 
 Daddy Mac, wł. Chris Smith (ur. 1979) – amerykański raper, połowa duetu Kris Kross
 Chris Smith (ur. 1970) – amerykański koszykarz
 Chris Smith (ur. 1994) – amerykański koszykarz
 Chris Smith (ur. 1999) – amerykański koszykarz
 Christopher Nicholas Smith, Chris Smith – amerykański aktor